Bogdanci kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bogdantsi (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Simitli, 
 Bogdantsi (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Glavinitsa,

Nordmakedonien 

 Bogdanci (kommun) 
 Bogdanci, ort,